Scutiger — рід жаб родини азійські часничниці (Megophryidae). Представники роду поширені у гірських місцевостях на півдні Китаю, Непалу, М'янми та на півночі Індії.

Класифікація 
Рід містить 21 вид:
 Scutiger adungensis Dubois, 1979 
 Scutiger bhutanensis Delorme and Dubois, 2001
 Scutiger boulengeri (Bedriaga, 1898)  
 Scutiger brevipes (Liu, 1950)
 Scutiger chintingensis Liu and Hu, 1960 
 Scutiger glandulatus (Liu, 1950) 
 Scutiger gongshanensis Yang and Su, 1979
 Scutiger jiulongensis Fei, Ye, and Jiang, 1995 
 Scutiger liupanensis Huang, 1985 
 Scutiger maculatus (Liu, 1950)  
 Scutiger mammatus (Günther, 1896) 
 Scutiger muliensis Fei and Ye, 1986 
 Scutiger nepalensis Dubois, 1974  
 Scutiger ningshanensis Fang, 1985 
 Scutiger nyingchiensis Fei, 1977 
 Scutiger pingwuensis Liu and Tian, 1978 
 Scutiger sikimmensis (Blyth, 1855) 
 Scutiger tuberculatus Liu and Fei, 1979 
 Scutiger wanglangensis Ye and Fei, 2007
 Scutiger wuguanfui Jiang, Rao, Yuan, Wang, Li, Hou, Che, and Che, 2012

Примітки 

Megophryidae
Роди земноводних